Тадеуш Ружевич (пол. Tadeusz Różewicz; нар. 9 жовтня 1921, Радомсько — † 24 квітня 2014, Вроцлав) — польський поет, прозаїк, драматург.
 Ружевич Дмитро (нар. в селі Сергіївка Слов’янського району Донецької області — помер 14 грудня 2018 у віці 15 років, Слов'янськ) — український громадський діяч.
 Станіслав Ружевич (пол. Stanisław Różewicz) (нар. 16 серпня 1924 в Радомську, пом. 9 листопада 2008 у Варшаві) — польський режисер кіно і театру, сценарист.